«Boys Don't Cry» (o «Big Boys Don't Cry») puede referirse a:

Cine 
 Boys Don't Cry (1999), película protagonizada por Hilary Swank.

Música 
«Boys Don't Cry»
 Boys Don't Cry (1983-1988, 2009–), banda británica.
 Boys Don't Cry (1980), LP de The Cure.
 «Boys Don't Cry» (1980), canción de The Cure extraído del álbum homónimo.
 «Boys Don't Cry» (1989), canción de Wink.
 «Boys Don't Cry» (2003), canción de Plumb.
 Boys Don't Cry (2012), álbum de Rumer.
 «Boys Don't Cry» (2022), canción de Anitta.
«Big Boys Don't Cry»
 «Big Boys Don't Cry» (1988), canción de Blue System.
 «Big Boys Don't Cry» (1989), canción de Extreme.